Landkreis Heilbronn
Heilbronn (stad)

Beide liggen in Duitsland.